Live Reading peut désigner :
 Live at Reading, un album live de Nirvana, enregistré durant le Reading Festival en 1992.
 Live Reading Festival 1992, un album live du groupe anglais Ride, enregistré lui aussi lors du même festival.